

Geografia
 Ca' d'Andrea – comune della provincia di Cremona

Persone
 Angiolo D'Andrea – pittore e illustratore italiano
 Antonio D'Andrea – scultore italiano
 Beniamino D'Andrea – medico e patriota italiano
 Bruno D'Andrea – cantante italiano
 Diletta D'Andrea – attrice cinematografica e teatrale italiana
 Ercole Ugo D'Andrea – poeta italiano
 Francesco D'Andrea – giurista e filosofo italiano
 Franco D'Andrea – pianista jazz italiano
 Giampaolo D'Andrea – politico italiano
 Giovanni Andrea D'Andrea – giurista italiano
 Giovanni d'Andrea – giurista italiano
 Giovanni D'Andrea – economista e giurista italiano, ministro del Regno delle Due Sicilie
 Giovanni D'Andrea – patriota e politico italiano
 Girolamo d'Andrea – cardinale italiano
 Giuseppe D'Andrea – avvocato e politico italiano del Regno d'Italia
 Giusto d'Andrea – pittore italiano
 Jacopo D'Andrea – pittore italiano
 Luca D'Andrea – calciatore italiano
 Luca D'Andrea – scrittore italiano
 Luigi D'Andrea – poliziotto italiano medaglia d'oro al valor civile
 Novella D'Andrea – giurista e accademica italiana
 Simone D'Andrea – doppiatore e direttore del doppiaggio italiano
 Vincenzo D'Andrea – avvocato italiano
 Virgilia D'Andrea – anarchica italiana